Il medagliere dei XV Giochi paralimpici estivi è una lista che riporta il numero di medaglie ottenute dai comitati paralimpici nazionali presenti ai Giochi paralimpici di Rio de Janeiro 2016, quindicesima edizione dei giochi paralimpici estivi, che si sono svolti a Rio de Janeiro dal 7 al 18 settembre 2016. Un totale di circa  atleti, provenienti da 159 nazioni, parteciparono a 528 diversi eventi sportivi, relativi a ventidue sport.

Medagliere

Collegamenti esterni 
 
 

XV Giochi paralimpici estivi